Клара Лаго (; род. 6 марта 1990, Мадрид) — испанская актриса. Наиболее известна по главным ролям в фильмах «Бункер», «Конец света» и «Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу».

Биография 
Клара Лаго родилась в 1990 году в семье графического дизайнера и писательницы. Дебютировала на телевидении в 2000 году в возрасте 9 лет. Снималась в испанских сериалах «Партнеры» (2000—2002), «Центральная больница» (2004—2007) и «Люди Пако» (2007—2008).

В 2014 году начала встречаться с актёром-комиком Дани Ровира. Они расстались в 2019 году.

Фильмография

Награды и номинации 
 2003 — номинация на премию «Гойя» в категории «Лучший женский актёрский дебют» за роль в фильме «Путешествие Кэрол».
 2004 — премия студенческого жюри на Фестивале испанского кино в Тулузе за роль в фильме «Всё ещё впереди».
 2011 — премия Берлинского кинофестиваля «EFP Shooting Star».
2012 — премия Макондо Колумбийской академии киноискусства за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Бункер» (2011).

Примечания

Ссылки